Lista liderów rankingu ATP od momentu wprowadzenia rankingu 23 sierpnia 1973.

Tylko sześciu tenisistom udało się utrzymać na 1. miejscu przez cały rok:
  Roger Federer (2005, 2006, 2007)
  Jimmy Connors (1975, 1976, 1978)
  Pete Sampras (1994, 1997)
  Ivan Lendl (1986, 1987)
  Lleyton Hewitt (2002)
  Novak Đoković (2015, 2021)

Liderzy rankingu ATP 

Stan na 20 marca 2023.

Liderzy rankingu według liczby tygodni 
stan na 20 marca 2023

Liderzy rankingu na koniec roku

Liderzy rankingu bez tytułu wielkoszlemowego

Zobacz też 

 Liderzy rankingu ATP deblistów
 Liderki rankingu WTA
 Liderki rankingu WTA deblistek
 Wiceliderki rankingu WTA

Bibliografia 
 

Tenis mężczyzn
Listy sportowe
Rankingi sportowe